CISP è un acronimo che può riferirsi a:

Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace – dipartimento dell'Università di Pisa
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – organizzazione non governativa italiana